Souboj může být:
 Souboj – dobrovolné střetnutí dvou osob se zbraněmi
 Souboj (film, 1970) – italský film režiséra Pasquala Squitieriho z roku 1970
 Souboj (film, 1991) – americký film režisérky Nancy Savoca z roku 1991
 Souboj (film, 2009) – vietnamský film režiséra Le Thanh Sona z roku 2009
 Souboj (Glee) – díl amerického seriálu Glee z roku 2011
 Souboj (Knight Rider – Legenda se vrací) – díl amerického seriálu Knight Rider – Legenda se vrací z roku 2009
 Souboj (Star Trek: Discovery) – díl amerického seriálu Star Trek: Discovery z roku 2017